Zupančič, Zupancic oder Župančič ist der Familienname folgender Personen:

 Alenka Zupančič (* 1966), slowenische Philosophin und Sozialtheoretikerin
 Andrej Župančič (* 1916), jugoslawischer bzw. slowenischer Mediziner 
 Beno Zupančič (1925–1980), jugoslawischer Schriftsteller und Politiker
 Blaž Zupančič (* 1995), slowenischer Kugelstoßer
 Boštjan Zupančič (* 1947), slowenischer Rechtswissenschaftler
 Črtomir Zupančič (1928–2018), slowenischer Physiker
 Dean A. Zupancic (* 1959), Tonmeister
 Dirk Zupancic (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Management und Management Education
 Iva Zupančič (* 1931), jugoslawische bzw. slowenische Schauspielerin
 Jerneja Repinc Zupančič (* 2002), slowenische Skispringerin
 Karel Zupančič (* 1934), jugoslawischer bzw. slowenischer Rechtswissenschaftler
 Kelita Zupancic (* 1990), kanadische Judoka
 Marko Župančič (1914–2007), jugoslawischer Architekt
 Milena Zupančič (* 1946), jugoslawische bzw. slowenische Schauspielerin
 Miran Zupančič (* 1989), slowenischer Skispringer
 Miroslav Župančić (* 1949), kroatischer Bildhauer
 Mitja Zupančič (* 1931), jugoslawischer bzw. slowenischer Biologe
 Nik Zupančič (* 1968), slowenischer Eishockeyspieler
 Oton Župančič (1878–1949), slowenischer Schriftsteller
 Reginald Zupancic (1905–1999), österreichischer Benediktiner und Physiker
 Rihard Zupančič (1878–1949), jugoslawischer Mathematiker
 Urška Klakočar Zupančič (* 1977), slowenische Juristin und Politikerin
 Zoran Zupančič (* 1975), slowenischer Skispringer und Skisprungtrainer